Rh (rhodium) – symbol chemiczny pierwiastka rod
 Rh (od łac. rhesus) – jeden z układów grupowych antygenów krwi
 Rh – dwuznak używany w łacinie
 Rh+ – grupa muzyczna reprezentująca styl ska i rock
 Rh+ (film) – polski film z 2005 r.